Riverside kan syfta på:

 Riverside (webb-tv-serie) – en svensk dramaserie som sändes på SVT:s webbtv-tjänst, SVT Play samt i SVT24 under hösten 2009

Byggnader 
 Riverside (biograf) – en biograf som låg i Sportpalatset vid S:t Eriksgatan 58–60 på Kungsholmen i Stockholm
 Riverside Stadium – en fotbollsarena i Middlesbrough, England

Geografi

Storbritannien
 Riverside, Cardiff - en community i Cardiff, Wales

USA
 Riverside, Idaho
 Riverside, Iowa
 Riverside, Kalifornien
 Riverside, Ohio
 Riverside, Missouri
 Riverside, Wyoming